Lupicino (cônsul em 367) - cônsul romano do ;
 Lupicino (conde dos assuntos militares) - oficial romano do ;